Tarija kan syfta på:

Geografi

Bolivia 

 Tarija (departement) – departement, 
 Tarija – departementshuvudort, 
 Tarija Airport – flygplats, 

Robotskapade Boliviaförgreningar